Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Blicharski – polski wojskowy, kolekcjoner i historyk amator 
 Tadeusz Blicharski – polski wojskowy, działacz niepodległościowy
 Wacław Blicharski – polski alpinista